«101 далмати́нец» () — мультсериал, снятый студией «Walt Disney Television Animation» и спродюсированный «Walt Disney Company» в период с 1997 по 1998 год. Является продолжением игрового художественного фильма 1996 года «Сто один далматинец».

Сюжет 
Компьютерщик Роджер, его жена Анита, горничная и кухарка Няня, а также Понго, Пэдди и их щенки переезжают из Лондона на ферму. В непосредственной близости проживает Стервелла Де Виль, которая теперь пытается выгнать их с фермы, и использовать это место для своих корыстных замыслов. В центре внимания приключения трёх маленьких далматинцев, которые не только успешно противостоят Стервелле, но и переживают множество других приключений.

Герои 

 Лаки () — храбрый, стратегический и самоуверенный щенок, часто идущий на разные авантюры, в которые он нередко втягивает своих друзей. Имеет пятна в виде подковы на спине, которых считал источником своих удач.
 Кнопка () — интеллигентная собачка, занимающаяся йогой и мечтающая о мире во всём мире.
 Ролли () — щенок, страдающий чрезмерным аппетитом и несколько эгоистичным характером.
 Квока () — молодая и несколько пессимистичная курочка, мечтающая стать собакой.
 Стервелла Де Виль () — главная антагонистка мультсериала, миллионерша и работодатель Аниты, всеми силами старающаяся прибрать к рукам ферму Деали. По словам Лаки, Кнопки, Ролли и Квоки пахнет как «старый кожаный диван».
 Роджер () — муж Аниты и хозяин далматинцев, работающий компьютерщиком и создателем видеоигр.
 Анита () — жена Роджера, хозяйка далматинцев и работница Стервеллы.
 Джаспер () — долговязый подручный Стервеллы. Брат Хораса.
 Хорас () — низкорослый и полный подручный Стервеллы. Брат Джаспера.
 Муч () — дворняга, которая издевается над всеми, имеет свору из Уизера, Дипстика и Ту-Тоун.

Роли озвучивали

Оригинальное озвучивание 
 Памела Эдлон — Лаки (в некоторых сериях его озвучивала Деби Мэй Вест)

 Кэт Суси — Ролли, Кнопка, Анита

 Тара Стронг — Квока, Ту-Тоун, Винделла

 Джефф Беннетт — Роджер, Лейтенант Паг, Сержант Тибс, Болотный Крыс, Доктор Де Виль

 Шарлотта Рэй — Няня

 Эйприл Уинчелл — Стервелла Де Виль

 Дэвид Лэндер — Хорас

 Майкл Маккин — Джаспер

 Джим Каммингс — Мэр Эд Свин, Полковник

 Кристин Кавано — Клёцка, Уиззер

 Кевин Шон — Понго

 Пэм Доубер — Пэдди

 Тресс Макнилл — Корнелия, Стервелла Де Виль (некоторые серии)

 Марла Гиббс — Герцогиня

 Кри Саммер — Принцесса

 Торан Коуделл — Триног

 Том Адкокс-Эрнандес — Дипстик

 Дэнни Кукси — Муч

 Фрэнк Уэлкер — Скоч, Стивен, Громобой

 Роб Полсен — Сесил Б. Де Виль

 Рейчел Кэйн — Айви

 Пэдди Эдвардс — Люси

 Джастин Шенкароу — Патч

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы США, запущенные в 1997 году
Диснеевские мультсериалы
Мультсериалы о собаках
101 далматинец (анимация)
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы США, завершённые в 1998 году